Britannia, parfois aussi Brittania, est le nom latin de la Grande-Bretagne, pays des Bretons.

Terme latin 
Le terme désigne :

 d'abord la Bretagne insulaire, qui devient la province romaine de Bretagne ; puis on utilisera également l'expression Britannia Major, traduite littéralement par Grande-Bretagne ;
 puis l'ancienne Armorique (Bretagne armoricaine) qui prend ce nom en raison de l'afflux de colons venus de l'île voisine et dénommée  plus précisément Britannia Minor, par opposition à la première.
 la personnification féminine de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique ou du Royaume-Uni, tout comme la Marianne est la personnification de la République française et Columbia  celle des États-Unis. Britannia est accompagnée par un lion et est généralement représentée par une femme coiffée d'un casque et armée d'un trident et d'un bouclier. Le paysage en arrière fond est souvent un bord de mer.
 On retrouve cette image sur certaines pièces de monnaie britanniques récentes, comme la pièce de 50 pence jusqu'en 2008, par exemple. Mais la première représentation de Britannia sur une pièce de monnaie remonte à 1672.

Ce nom a été repris pour désigner :

 le royaume de Grande-Bretagne, à savoir l'union de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Écosse,
 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande qui prit sa place à partir de 1801 sous George III et dont un des souverains les plus célèbres est la reine Victoria, à l'apogée de l'impérialisme anglais, dit aussi impérialisme britannique, qui s'étend sur l'empire britannique.
 puis le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à partir de 1927, peu après la Guerre d'indépendance irlandaise.
 une pièce de monnaie en or et en argent uniquement, la Britannia émise depuis 1987.

Références historiques 
Le mot figure entre autres,

 dans le sens antique de Bretagne, pays des Bretons, dans
 la Guerre des Gaules de Jules César ;
La Vie d’Agricola de Tacite ;
 le De Excidio Britanniae, un ouvrage historique de Saint Gildas.
 dans le sens de Grande-Bretagne, noyau du  Royaume-Uni,
 dans le chant patriotique britannique Rule Britannia
 dans l’expression  Cool Britannia inventée dans les années 1990 pour désigner un Royaume-Uni en tête des modes, associant groupes de musique pop, magazines de mode et couturiers, et même restaurants et hôtels.

Dérivés 
En anglais, le nom Britannia a donné :

Britain, nom de la plus grande des Îles Britanniques
Brittany, le nom anglais de la Bretagne armoricaine.

Il est également à l'origine des termes français Bretagne et gallois Prydain.

Culture populaire

Manga 

Dans l'anime et le manga Code Geass, Britannia est le nom de l'empire qui contrôle la moitié du monde et duquel Lelouch est un des princes héritiers. 
Britannia est le continent où se déroule l'histoire de l'anime et manga Nanatsu no Taizai.
Britannia est un pays de l'univers de Strike Witches, correspondant au Royaume-Uni (avec l'Irlande (pays))

Cinéma 

 Dans le film The Wall, les fascistes dénomment l'Angleterre sous le terme de « Britannia ».

Série télévisée 

Britannia est une série anglo-américaine diffusé en 2018.

Jeux 

Britannia est un jeu de société inspiré par l'histoire de la Grande-Bretagne au cours du premier millénaire après Jésus-Christ.
Britannia est un monde fictif dans le MMORPG Ultima Online.

Toponymes

Canada

Britannia, communauté de l'île Random.

Grande-Bretagne 

Britannia est une petite ville anglaise du Lancashire, au nord de Bury (Grand Manchester) et de Manchester ;
The Britannia est un public house à Londres.

Transports 

Le Britannia est un yacht britannique, appartenant à la famille royale. Il a pris sa retraite en Écosse à Édimbourg.
 Le Britannia était un yacht de course ayant appartenu à Edouard VII et à George V.
Britannia Airways et Britannia Airways AB étaient des compagnies aériennes du groupe allemand TUI. La compagnie Britannia Airways s'appelle aujourd'hui Thomsonfly et Britannia Airways AB s'appelle aujourd'hui TUIfly Nordic.

Autres utilisations 
 Le pont Britannia est l'un des deux ponts qui relient l'île d'Ynys Môn (ou Anglesey) au Pays de Galles, face à Bangor, par-dessus la Menai.
 La Britannia est une pièce de monnaie britannique en or, en argent ou en platine.
 Le SV Britannia est un club arubais de football.
 Un costume de Britannia fut utilisé par Peter Gabriel lors de la tournée « Selling England by the Pound » du groupe Genesis en 1973 et 1974.
 Le métal de Britannia est un alliage d'étain, d'antimoine et de cuivre.
Britannia est un monument commémoratif, érigé à Boulogne-sur-mer en 1938 et détruit en juillet 1940.

Notes 

Histoire du Royaume-Uni
Étymon
Figure allégorique nationale
Homonymie de toponyme